Re
Francesco I di Lorena (1708-1765) – fondatore della dinastia degli Asburgo-Lorena.
Francesco I d'Austria (1768-1835) – Imperatore del Sacro Romano Impero dal 1792 al 1806 (col nome di Francesco II) e poi Imperatore d'Austria dal 1804 al 1835.
Francesco I di Francia (1494-1547) – re di Francia dal 1515 alla morte.
Francesco I delle Due Sicilie (1777-1830) – Re delle Due Sicilie dal 1825 al 1830.

Signori e principi
Francesco I Ordelaffi (1300-1332) – signore di Forlì nel XIV secolo.
Francesco I da Carrara (1325-1393) – condottiero e signore di Padova da 1345 al 1388.
Francesco I Gattilusio (1326-1384) – signore di Lesbo.
Francesco I Crispo (... – 1397) – duca di Nasso dal 1371.
Francesco I Gonzaga (1366-1407) – condottiero italiano.
Francesco Sforza (1401-1466) – primo duca di Milano appartenente alla dinastia degli Sforza.
Francesco I di Bretagna (1414-1450) – Duca di Bretagna e Conte di Montfort oltre che titolare del titolo di Conte di Richmond dal 1442 alla morte.
Francesco I Acciaiuoli (circa 1440 – prima del 1500) – duca d'Atene della famiglia Acciaiuoli.
Francesco I di Guisa (1519-1563) – condottiero francese, Duca di Guisa.
Francesco I de' Medici (1541-1587) – granduca di Toscana dal 1574 al 1587.
Francesco I di Lorena (duca) (1517-1545) – Duca di Lorena, dal 1544 alla morte.
Francesco I di Pomerania (1577-1620) – duca di Pomerania-Stettino e vescovo luterano di Cammin.
Francesco I d'Este (1610-1658) – Duca di Modena e Reggio dal 1629 al 1658.
Francesco Farnese (1678-1727) – duca di Parma e Piacenza dal 1694 alla morte.
Francesco I del Liechtenstein (1853-1938) – principe del Liechtenstein dal 1929 al 1938.

Pontefici
Papa Francesco (1936) – talvolta definito come "papa Francesco I"